

Chimica 
 SFC – Supercritical Fluid Chromatography (Cromatografia a fluido supercritico)

Codici 
 SFC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saint Francois (Guadalupa)

Informatica 
 Sequential function chart, linguaggio grafico per la programmazione dei PLC
 System File Checker, tool presente nei sistemi operativi Windows.
 Single File Component, file personalizzato che utilizza una sintassi simile a HTML per descrivere un componente Vue.js.

Religione 
 S.F.C. – Suore del Famulato Cristiano

Calcio 

 Santos – Squadra brasiliana